Пенько́в — русская фамилия; имеет женскую форму Пенькова. Встречается также в виде топонима.

Известные носители 
 Пеньков, Андрей Иванович (1894—1956) — председатель Пугачёвского райисполкома Саратовской области, кавалер ордена Ленина (1935), депутат Верховного Совета 1 созыва
 
 Пеньков, Владимир Андреевич (Архимандрит Венедикт; 1939—2018) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, настоятель Оптиной пустыни.
 Пеньков, Герман Юрьевич (род. 1994) — украинский футболист, вратарь.
 Пеньков, Евгений Михайлович (род. 1928) — социолог .
 
 Пеньков, Максим Михайлович (род. 1962) — российский военачальник, генерал-лейтенант, начальник ВКА им. А. Ф. Можайского (2014—2022).
 Пеньков, Михаил Иванович (1923—1944) — Герой Советского Союза.

Пенькова, Галина Николаевна (род. 1962) — тренер сборной России по подводному спорту.
 Пенькова, Тамара Ильинична (род. 1940) — доярка колхоза имени Ильича Бузулукского района Оренбургской области, Герой Социалистического Труда (1981).

Топоним 
 Пеньков — село в Костопольском районе Ровненской области Украины.

См. также